Sliwin bezeichnet

 Otte von Sliwin (1418/23 genannt), Vogt zu Eilenburg und Torgau
 Schlieben (Adelsgeschlecht), einer der früheren Namen dieses Adelsgeschlechts